

Film
Deputized – cortometraggio del 1922 diretto da Ford Beebe
Deputized – film documentario del 2012 diretto da Susan Hagedorn e Amanda Zinoman

TV
Deputized – episodio del 2004 della serie tv The Simple Life